Jméno Vladimír Dlouhý nosí více různých osobností:

 Vladimír Dlouhý (herec) (1958–2010) – český herec
 Vladimír Dlouhý (ekonom) (* 1953) – český ekonom a politik ODA, ministr vlád ČSFR a ČR
 Vladimír Dlouhý (poslanec) (* 1950) – český politik, v letech 2006–10 poslanec ODS